Karczew – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim
 Karczew – wieś w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Rybczewice
 Karczew – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim
 Karczew – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Karczewie, w województwie mazowieckim